Ордин-Нащокин:
 Ордин-Нащокин, Афанасий Лаврентьевич (1605—1680) — дипломат и политик в царствование Алексея Михайловича, глава Посольского приказа.
 Ордин-Нащокин, Воин Афанасьевич — стольник.
 Тайнопись А. Л. Ордин-Нащокина
 Ордин-Нащокин, Богдан Иванович — думный дворянин, воевода и дипломат.

См. также 
 Ордин
 Нащокин